Laureola puede referirse a:

 El nombre común de la planta Cocculus laurifolius.
 El nombre común de la planta Daphne laureola.
 El nombre común de la planta Ruscus hypophyllum.
 Laureola, un género de crustáceo.